Выборгский бригадный район ПВО - соединение войск ПВО страны в составе вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывал два формирования
 Выборгский бригадный район ПВО (1-го формирования) - осуществлял прикрытие объектов на территории Карельского перешейка в 1941 году, в ноябре 1941 расформирован; 
 Выборгский бригадный район ПВО (2-го формирования) - воссоздан в июле 1944 года в том же районе, принимал участие в боях до октября 1944 года.